Die Phillip Island Trophy 2021 war ein Damen-Tennisturnier in Melbourne. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 13. bis 19. Februar 2021 parallel mit der zweiten Woche der Australian Open 2021 im Melbourne Park statt.

Phillip Island ist eine Insel im australischen Bundesstaat Victoria.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Phillip Island Trophy 2021 fand am 13. Februar 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Melbourne